Lundqvist est un patronyme d’origine suédoise qui peut faire référence à :
  (1971-), artiste suédoise ;
 Erik Lundqvist (1908-1963), athlète suédois de javelot ;
 Joel Lundqvist (1982-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ramon Pascal Lundqvist (1997-), footballeur suédois.
 Sven Erik Lundqvist (1885-1963) architecte suédois

Articles connexes 
 Lundkvist
 Lindqvist